Hammersee steht für:

 Hammersee (Bodenwöhr), teils auch Hammerweiher, See bei Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hammersee (Juist), See auf der Insel Juist
 Hammersee (Schlaubetal), See im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Hammersee, Stausee bei Hamr na Jezeře im Okres Česká Lípa, Region Liberec, Tschechien

Siehe auch:
 Hammerweiher